Dos Cerritos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Dos Cerros (ort), Hidalgo, Mixquiahuala de Juárez, 
 Dos Cerritos, Puebla, ort, Zacatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar